Беджая:

 Беджая — город-порт на севере Алжира.
 Беджая — провинция (вилайя) в северо-восточной части Алжира.